Музейна зброя — деактивована зброя, яка спеціально приведена в непридатний до стрільби стан, призначена для експонування в музеях.

Посилання 
 Проект Закону про обіг зброї невійськового призначення 

   
Деактивована зброя